Ampelos () steht für:

griechische Mythologie:
 Ampelos, ein Satyr und Geliebter des Dionysos
 Ampelos (Nymphe), eine Hamadryade

antike Geographie:
 Ampelos (Kreta), ein Kap an der Südostküste von Kreta
 Ampelos (Samos), Kap an der Südwestspitze der Insel Samos
 Ampelos (Sithonia), Kap am Südende der Halbinsel Sithonia
 Ampelos (Kyrenaika), Ort in der Kyrenaika

moderne Geographie:
 Ampelos (Insel), Insel in der Bucht von Antikyra am Golf von Korinth